Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але цього разу грали з іншими партнерками. Блек грала в парі з Ренне Стаббс, а Губер грала в парі з Мартіною Навратіловою, але обидві пари програли Янь Цзи і Чжен Цзє, в півфіналі і чвертьфіналі відповідно.

Янь і Чжен виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–3, 3–6, 6–2.

Сіяні пари 

  Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (3 коло)
  Кара Блек /  Ренне Стаббс (півфінал)
  Даніела Гантухова /  Ай Суґіяма (1 коло)
  Янь Цзи /  Чжен Цзє (чемпіонки)
  Анна-Лена Гренефельд /  Меган Шонессі (чвертьфінал)
  Асагое Сінобу /  Катарина Среботнік (1 коло)
  Лізель Губер /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Олена Дементьєва /  Флавія Пеннетта (3 коло)
  Квета Пешке /  Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
  Елені Даніліду /  Анабель Медіна Гаррігес (чвертьфінал)
  Олена Лиховцева /  Анастасія Мискіна (3 коло)
  Світлана Кузнецова /  Амелі Моресмо (2 коло)
  Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (1 коло)
  Емілі Луа /  Ніколь Пратт (1 коло)
  Наталі Деші /  Хісела Дулко (1 коло)
  Маріон Бартолі /  Шахар Пеєр (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2006 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір